Biologija:
 Skakavci, (Caelifera), podred životinja iz razreda kukaca

Naselja:
 Skakavci (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor, BiH

Vidi i:
 Skakavac (razdvojba)